Spaan ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Spaan (1960–2021), deutscher Physiker
 Hans Spaan (* 1958), niederländischer Motorradrennfahrer
 Mathias Spaan (* 1989), deutscher Theaterregisseur, Schauspieler und Spieleautor

Siehe auch:
 Spahn
 Span
 Spaans